Arsène est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Arsène est un prénom masculin, du grec « arsen », mâle. 
Le nom est donné en l'honneur de saint Arsène de Scété.

Arsène est aussi un patronyme.

Variantes linguistiques 
 latin : Arsenius
 ukrainien : Арсен

 Arsen est également un prénom arménien très utilisé au .

Saints chrétiens 
Voir

Autres personnalités portant ce prénom 
 Arsène, évêque d'Orte, collaborateur de plusieurs papes († 868).
 Arsène d'Arsonval (°1851 - †1940), inventeur français.
 Arsène Autorianos, patriarche de Constantinople.
 Arsène Houssaye (°1815 - †1896), homme de lettres français.
 Prince Arsène de Yougoslavie (°1859 - †1938), oncle du roi Alexandre I et père du régent Paul.
 Arsène Lejeune (°1866 - †1938), architecte D.P.L.G. et homme d'affaires français. 
 Arsène Roux (°1893 - †1971), linguiste français. 
 Arsène Thiébaut de Berneaud, militaire et agronome français
 Arsène Vermenouze (°1850 - †1910), poète français. 
 Arsène Wenger (°1949 -), footballeur et entraîneur français.
 Arsène Letellier (°1833 - †1880), sculpteur français.
 , peintre français.
 Arsène Razafindramora (°1992 - …), fondateur de la start-up Kontourz
 Arsène Bodereau (°1995 - ...), Entrepreneur et expert monday.com et HubSpot. Spécialiste en stratégies d'acquisition.

Personnage de fiction et œuvres d'art 
 Arsène Lupin (°1874 - †19?), personnage de fiction créé par Maurice Leblanc en 1905. Gentleman Cambrioleur, né Arsène Raoul Lupin d'Andrésy, il est le fils d'Henriette d'Andrésy, cousine éloignée des Dreux-Soubises et de Théophrase Lupin, professeur de savate et de canne, ainsi qu'aventurier et escroc. Arsène Lupin se vengea des riches par rapport au traitement qu'infligèrent les Dreux-Soubises à sa mère, en les cambriolant, mais sans jamais tuer qui que ce soit. Ce héros de roman est le Saint Patron des voleurs et des cambrioleurs. On perdit sa trace vers 1929, époque où il vécut retiré et où il s'occupait des enfants pauvres de la capitale.
 L'Arsène, chanson de 1971, (écrite par Jacques Lanzmann, composée par Jean-Pierre Bourtayre et interprétée par Jacques Dutronc), deuxième générique de la série télévisée Arsène Lupin après Gentleman cambrioleur, (écrite par Yves Dessca et Franck Harvel, composée par Jean-Pierre Bourtayre et interprétée par Jacques Dutronc).
Arsene, personnage de fiction du jeu PERSONA 5. Arsene est un Persona, un esprit utilisé par le protagoniste pour mener à bien des cambriolages.

Chansons

Toponymes 

Arsène, rivière française des départements Haute-Garonne et Gers de la région Occitanie.

Acronyme 
ARSENE est l'acronyme de Ariane Radio-Amateur Satellite Enseignement Espace

Références 

Prénom masculin
Prénom français
Homonymie de prénom